L'edizione 2004-05 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Dirk Kuijt, del , con 29 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 2004-05.
 De Graafschap e Den Bosch retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Marcatori

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-2004-2005

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Campionato olandese di calcio